Ву́лиця Адміра́ла Ушако́ва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Адмірала Ушакова — вулиця в місті Білгород-Дністровський Одеської області.
 Вулиця Адмірала Ушакова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Адмірала Ушакова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Адмірала Ушакова — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Адмірала Ушакова — вулиця в місті Шепетівка Хмельницької області.

 Вулиця Адмірала Ушакова — колишня назва вулиці Ганни Барвінок в місті Бахмач Чернігівської області.
 Вулиця Адмірала Ушакова — колишня назва Вугільної вулиці в місті Золоте Луганської області.
 Вулиця Адмірала Ушакова — колишня назва вулиці Володимира Короленка в місті Коростишів Житомирської області.

Вулиці, названі на честь людей